Stary Zamość peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Stary Zamość, une gmina rurale dans le powiat de Zamość
 Stary Zamość, un village et chef-lieu de la gmina de même nom